Kościół św. Michała Archanioła w Lublinie – kościół farny, nieistniejący współcześnie
 Kościół św. Michała Archanioła w Lublinie – kościół w dzielnicy Bronowice, istniejący współcześnie